Normanna kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Normanna (ö), 
 Normanna (strömfåra),

USA 

 Normanna (ort), Texas, Bee County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar